Custis ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Parke Custis (1711–1757), britischer Planzer in Virginia
 Eleanor Calvert Custis Stuart (1785–1811), Frau von John Parke Custis, siehe Eleanor Calvert
 Eleanor Parke Custis Lewis (1779–1852), Tochter von John Parke Custis und Adoptivtochter von George Washington
 Elizabeth Parke Custis Law (1776–1831), Tochter von John Parke Custis
 George Washington Custis Lee (1832–1913), US-amerikanischer General der Konföderierten
 George Washington Parke Custis (1781–1857), US-amerikanischer Autor, Redner und Dramatiker
 John Parke Custis (1754–1781), Sohn von Daniel Parke Custis und Stiefsohn von George Washington
 Martha Dandridge Custis Washington (1731–1802), Frau von George Washington, siehe Martha Washington
 Martha Parke Custis Peter (1777–1854), Tochter von John Parke Custis
 Mary Anna Randolph Custis Lee (1808–1873), Tochter von George Washington Parke Custis und Frau von Robert Edward Lee
 Mary Lee Fitzhugh Custis (1788–1853), Frau von George Washington Parke Custis